

Patronymes 
Sedov (masculin ; ) ou Sedova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anastasia Sedova (1995-), fondeuse russe
 Evgeniya Sedova (1986-), biathlète russe
 Gueorgui Sedov (1877-1914), explorateur polaire
 Ivan Sedov, père de Natalia Sedova (1882-1962)
 Leonid Sedov (1907-1999), physicien soviétique
 Lev Sedov (1906-1938), fils de Natalia Sedova, fils et un des collaborateurs de Léon Trotski
 Natalia Sedova (1882-1962), fille d’Ivan Sedov et deuxième épouse de Trotski
 Piotr Sedov (1990-), fondeur russe.
 Sergueï Sedov (1908-1937), frère cadet de Lev Sedov
 Sergueï Sedov (1977-),

Toponymes 
 Archipel Sedov, partie de la Terre du Nord (Russie)

Autres 
 Le Sedov, voilier-école à quatre-mâts russe nommé en l’honneur de Gueorgui Sedov

Patronyme russe